Childish Prodigy — третий студийный альбом американского автора и рок-гитариста Курт Вайла, вышедший 6 октября 2009 года.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций 
Все песни написаны Куртом Вайлем и аранжированы the Violators.

Участники записи

Kurt Vile & the Violators 
 Курт Вайл — вокал, гитары, фортепиано (1, 5, 6, 7 и 8), ударные (4), банджо (7) и другие
 Adam Granduciel — гитары (1, 4, 6, 8 9), , ударные (8), перкуссия (8)
 Jesse Trbovich — гитары (1, 6, 9, 10), саксофон (4)
 Mike Zanghi — ударные и перкуссия (1 и 6)

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Matador Records
Альбомы альтернативного рока